Sportverein Werder Bremen er en tysk fodboldklub fra Bremen, der i spiller i landets bedste række, 1. Bundesliga.

Klubben blev stiftet i år 1899 under navnet FV Werder af en gruppe sekstenårige gymnasiedrenge, der havde vundet fodboldudstyr i en lokal konkurrence. De tog klubbens navn fra et sjældent brugt tysk dialektord "flod-ø", der beskrev den flodbred de spillede på.

Historie 
I 1920 skiftede klubben til sit nuværende navn, og fra da af gik det opad for klubben. I 30'erne var klubben med i det fine selskab, dog altid som nr. 2 i forhold til Hamburger SV. Først i 1961 vandt klubben sin første titel, da pokalfinalen blev vundet 2-0 over 1. FC Kaiserslautern. 60'erne og 70'erne var gode, men i 1980 rykkede klubben ud af Bundesligaen. Katastrofen blev dog vendt til en hurtig oprykning takket være den nye træner, Otto Rehhagel, og allerde i 1983 kunne klubben kalde sig vice-mestre.

I 2004 vandt klubben sit seneste mesterskab, hvilket betød deltagelse i Champions League året efter. Her klarede Werder sig hæderligt, og røg ud i ottendedelsfinalen til Juventus på reglen om flest udebanemål.

Kampene mod naboklubben Hamburger SV er tilknyttet et lokalderbys kolorit og kendes under betegnelsen Das Nordderby.

Resultater

Titler 

Tysk mester
 Vinder (4): 1965, 1988, 1993, 2004
 Vice-mestre (7): 1968, 1983, 1985, 1986, 1995, 2006, 2008

Tysk pokalvinder
 Vinder (6): 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009
 Sølv (4): 1989, 1990, 2000, 2010

UEFA Pokalvindernes Turnering
 Vinder (1): 1992
 ^taber (2): 2009

Spillertruppen

Udlånt

Kendte spillere 
  Karlheinz Riedle
  Rune Bratseth
  Dieter Eilts
  Mario Basler
  Marco Bode
  Andreas Herzog
  Rudi Völler
  Torsten Frings
  Miroslav Klose
  Mohamed Zidan
  Diego
  Mesut Özil

Danske spillere 
  John Danielsen (1965-1970)
  Ole Bjørnmose (1967-1971)
  Per Røntved (1972-1979)
  Daniel Jensen (2004-2011 )
  Leon Andreasen (2005-1/2008)
  Kasper Jensen (?)
  Mohammed Zidan (2005-2007) (Dansk statsborgerskab)
  Jannik Vestergaard (2015-2016)
  Thomas Delaney (2017-2018)

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Werder Bremens officielle hjemmeside

 
Etableret i 1899
Fanejede fodboldklubber